Гареб (от  — «прокаженный, шелудивый»):

 Гареб () — итритянин, один из 37 воинов Давида.
  (, Гарив) — холм около Иерусалима.